«Fairytale Gone Bad» — песня рок-группы Sunrise Avenue. Она успешно вошла в чарты многих европейских стран, особенно их родной Финляндии, а также Германии, Греции и ряда других стран Северной и Восточной Европы.

Чарты

Недельные чарты

Итоговые чарты

Музыкальный клип 
Музыкальное клип «Fairytale Gone Bad» был снят в 2006 в Барселоне, Испания и был снят режиссёром Ральфом Стратхманн.

Трэк лист 
 CD single
 «Fairytale Gone Bad (radio edit)» — 3:33
 «Fairytale Gone Bad (album version)» — 3:25
 «Fairytale Gone Bad (acoustic version)» — 3:44
 «Fairytale Gone Bad (instrumental version)» — 3:32
 «Into The Blue» — 5:28

Примечания 

Песни 2006 года
Sunrise Avenue